Dent Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dent Township (Arkansas)
 Dent Township (Missouri)
 Dent Township (Oklahoma)